Millard Fillmore – 13. prezydent USA
 Fillmore West – sala koncertowa w San Francisco
 Fillmore East – sala koncertowa w Nowym Jorku
 The Fillmore Auditorium – sala koncertowa w Denver
 Fillmore – stacja metra w Los Angeles

Miejscowości w USA:
 Fillmore – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Ventura
 Fillmore – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Fillmore – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Fillmore – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Fillmore – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Fillmore – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Millard
Gminy w USA:
 Fillmore (ang. Fillmore Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Fillmore (ang. Fillmore Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Fillmore (ang. Fillmore Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Fillmore (ang. Fillmore Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Fillmore (ang. Fillmore Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fillmore (ang. Fillmore County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Fillmore (ang. Fillmore County) – w stanie Nebraska

Zobacz też 
 Live at the Fillmore